Зло́та-Гу́ра () — наименование заповедников в Польше

 Злота-Гура — заповедник в Мехувском повяте Малопольского воеводства.
 Злота-Гура — заповедник в Конинском повяте Великопольского воеводства.